Granite City ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Granite City (Illinois)
 Granite City Township im Madison County, Illinois

Granite City ist der Beiname folgender Orte:
 Aberdeen in Schottland, Vereinigtes Königreich
 St. Cloud (Minnesota) im Stearns County, Vereinigte Staaten